Machów bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Machów (Tarnobrzeg), Stadtbezirk von Tarnobrzeg in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Machów (Wilków), Dorf der Gmina Wilków in der Woiwodschaft Lublin
 Machów (Żagań), Dorf der Gmina Żagań in der Woiwodschaft Lebus